Брызгалово — село в Вавожском районе Удмуртии.

География 
Село находится в 27 км от Кильмезя. Стоит на реке Седмурча.

Население 
По данным на 2007 население НП составило 360 человек.

Власть 
Село в административном плане относится к брызгаловскому сельскому поселению Вавожского района Республики Удмуртия.

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района